Ciolanul (din slava veche članŭ, *čelnъ: , , ) este un os (mare) de animal (tăiat, cu sau fără carne pe el), sau (familiar) os de om.

Ciolan este și un nume propriu românesc, care se poate referi la:

 Antonin Ciolan (1883, Iași  1970, Cluj), un dirijor român
 Eliza Ciolan 
 Ioan N. Ciolan (?, Porcsesd/Vöröstorony (), Sibiu  1983), un pedagog, scriitor și publicist român

Ciolanu 
 Linia Ciolanu, acum: Izvoru, localitatea de reședință a comunei Tisău din județul Buzău, Muntenia, România
 Mănăstirea Ciolanu, o mănăstire de călugări creștini ortodocși din comuna Tisău, Buzău, România
 Râul Ciolanu, un râu din România, afluent al râului Albele, județul Giurgiu, Muntenia, România
 Ciolanu, denumirea veche a satului Valea Bujorului, județul Giurgiu.

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C
 Nume similare
 Ciolănești (dezambiguizare)
 Celan
 Cioran
 Dicționar etimologic
 ciolán (dexonline.ro)

Note

Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Nume de familie românești
Oase